Laskowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Laskowo, dans le powiat de Mogilno ;
 du village de Laskowo, dans le powiat de Żnin.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Laskowo, dans le powiat de Chodzież ;
 du village de Laskowo, dans le powiat d'Oborniki ;
 du village de Laskowo, dans le powiat de Złotów.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Laskowo, dans la voïvodie de Lubusz ;
 du village de Laskowo, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.